«Югра» — российский футбольный клуб из Нижневартовска. Основан в 1994 году. До 2001 года выступал под названием «Самотлор-XXI». Лучшее достижение в первенстве России — 2 место в зоне «Восток» второй лиги в 1997 году.

Цвета клуба и форма 
В 1994 году команда проводила матчи в выделяющейся форме: жёлтые футболки в сочетании с черно-белыми полосатыми трусами. Вторым вариантом формы «Самотлора-XXI» был красного цвета.

Статистика выступлений в первенствах России 

Футбольные клубы России
Спорт в Нижневартовске
Спортивные клубы Ханты-Мансийского автономного округа